Gitonga steht für:

 Gitonga (Sprache), eine Sprache in Mosambik

Gitonga ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gitonga (* 1971), kenianischer Sprinter
 David “Tosh” Gitonga, kenianischer Regisseur